Медија Куеста има више значења:

 Медија Куеста (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Медија Куеста (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Медија Куеста (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику